André Gide – scrittore francese
 Charles Gide – economista francese
 Théophile Gide – pittore francese
 11298 Gide – asteroide della fascia principale